Termenul „X Factor” se poate referi la:

X-Factor (benzi desenate), o serie de benzi desenate americană publicată de Marvel Comics
The X Factor (album), de Iron Maiden
„Ex-Factor”, un cântec din 1998 interpretat de Lauryn Hill
„The Ex-Factor”, un episod din The O.C.
Dante Hall (n. 1978), aka „The X-factor”, un jucător de fotbal american 
The X Factor, o carte scrisă de Andre Norton

Televiziune
The X Factor, o competiție muzicală televizată originară din Regatul Unit, cuprinde mai multe versiuni internaționale printre care se numără:
The X Factor (Regatul Unit)
The X Factor, XSeer Al Najah, versiunea din lumea arabă
X Factor (Albania)
X-Factor (Armenia)
The X Factor (Australia)
X Factor (Belgia)
X Factor (Bulgaria)
El factor X (Columbia)
X Factor (China)
X Factor (Cehia)
X Factor (Danemarca)
The X Factor (Filipine)
X Factor (Finlanda)
X Factor (Franța)
X Factor (Germania)
The X Factor (Grecia)
X Factor (Islanda)
X Factor (India)
X Factor (Indonezia)
X Factor (Italia)
X Factor (Kazakhstan)
X Factor (Lituania)
X Factor (Olanda)
The X Factor (Noua Zeelandă)
X Factor (Norvegia)
X Factor (Polonia)
X Factor (România)
Faktor A
X Factor (Slovenia)
Factor X (Spania)
The X Factor (SUA)
The X Factor (Ucraina)
X Faktor (Ungaria)